Subang ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Barat, im Westen der Insel Java. Ende 2021 leben hier knapp 1,6 Millionen Menschen. Hauptstadt und Regierungssitz des Verwaltungsbezirks ist die Stadt Subang.

Geografie 
Der Regierungsbezirk erstreckt sich zwischen 107°31′ und 107°54′ ö. L. sowie 6°11′ und 6°49′ s. Br. Er grenzt im Westen/Nordwesten an den Kabupaten Karawang und im Südwesten an Purwakarta, Im Osten/Nordosten an Indramayu und im Südosten an Sumedang sowie im Süden an Bandung Barat. Die Javasee bildet im Norden eine natürliche Grenze.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ gliedert sich Subang in 30 Distrikte (Kecamatan) und 253 Dörfer. Weitere Unterteilungen erfolgen in Dusun, 1.792 Rukun Warga (RW) und 6.135 Rekun Tetangga (RT).
{| class="wikitable mw-datatable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan="2"|Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||class="unsortable" rowspan="2" | Anzahl derDörfer
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio
|-
| 32.13.01 ||style="text-align:left"| Sagalaherang ||style="text-align:left"| Segalaherang || 45,22 || 28.731 || 32.310 || 714,5 || 101,6 || 7
|-
| 32.13.02 ||style="text-align:left"| Cisalak ||style="text-align:left"| Cisalak || 83,28 || 38.318 || 41.610 || 499,6 || 102,6 || 9
|-
| 32.13.03 ||style="text-align:left"| Subang ||style="text-align:left"| Karanganyar || 44,23 || 120.346 || 137.284 || 3.103,9 || 100,4 || - / 8
|-
| 32.13.04 ||style="text-align:left"| Kalijati ||style="text-align:left"| Kalijati Timur || 97,48 || 59.677 || 65.851 || 675,5 || 99,0 || 10
|-
| 32.13.05 ||style="text-align:left"| Pabuaran ||style="text-align:left"| Pabuaran || 60,95 || 59.819 || 64.047 || 1.050,8 || 99,2 || 8
|-
| 32.13.06 ||style="text-align:left"| Purwadadi ||style="text-align:left"| Pasir Bungur || 86,30 || 57.578 || 59.434 || 688,7 || 99,3 || 10
|-
| 32.13.07 ||style="text-align:left"| Pagaden ||style="text-align:left"| Pagaden || 44,81 || 58.834 || 63.138 || 1.409,0 || 99,4 || 10
|-
| 32.13.08 ||style="text-align:left"| Binong ||style="text-align:left"| Cicadas || 47,41 || 42.937 || 46.764 || 986,4 || 101,6 || 9
|-
| 32.13.09 ||style="text-align:left"| Ciasem ||style="text-align:left"| Ciasem Girang || 110,04 || 101.924 || 110.256 || 1.002,0 || 101,4 || 9
|-
| 32.13.10 ||style="text-align:left"| Pusakanagara ||style="text-align:left"| Pusakaratu || 54,71 || 38.253 || 43.598 || 796,9 || 100,5 || 7
|-
| 32.13.11 ||style="text-align:left"| Pamanukan ||style="text-align:left"| Pamanukan || 35,38 || 55.128 || 58.704 || 1.659,2 || 104,0 || 8
|-
| 32.13.12 ||style="text-align:left"| Jalancagak ||style="text-align:left"| Jalancagak || 36,64 || 41.671 || 47.773 || 1.303,9 || 102,0 || 7
|-
| 32.13.13 ||style="text-align:left"| Blanakan ||style="text-align:left"| Blanakan || 97,15 || 60.912 || 64.214 || 661,0 || 101,3 || 9
|-
| 32.13.14 ||style="text-align:left"| Tanjungsiang ||style="text-align:left"| Sirap || 67,16 || 42.404 || 44.975 || 669,7 || 101,9 || 10
|-
| 32.13.15 ||style="text-align:left"| Compreng ||style="text-align:left"| Jatireja || 65,67 || 43.823 || 48.981 || 745,9 || 101,2 || 8
|-
| 32.13.16 ||style="text-align:left"| Patokbeusi ||style="text-align:left"| Ciberes || 80,62 || 76.998 || 81.873 || 1.015,5 || 99,6 || 10
|-
| 32.13.17 ||style="text-align:left"| Cibogo ||style="text-align:left"| Cibogo || 61,36 || 40.177 || 47.244 || 770,0 || 99,8 || 9
|-
| 32.13.18 ||style="text-align:left"| Cipunagara ||style="text-align:left"| Tanjung || 100,78 || 59.342 || 64.333 || 638,4 || 100,0 || 10
|-
| 32.13.19 ||style="text-align:left"| Cijambe ||style="text-align:left"| Cirangkong || 101,31 || 38.427 || 41.396 || 408,6 || 101,9 || 8
|-
| 32.13.20 ||style="text-align:left"| Cipeundeuy ||style="text-align:left"| Cipeundeuy || 94,21 || 44.594 || 48.902 || 519,1 || 99,4 || 7
|-
| 32.13.21 ||style="text-align:left"| Legonkulon ||style="text-align:left"| Legonkulon || 72,23 || 21.770 || 23.842 || 330,1 || 102,5 || 7
|-
| 32.13.22 ||style="text-align:left"| Cikaum ||style="text-align:left"| Cikaum Barat || 92,80 || 46.038 || 50.372 || 542,8 || 99,6 || 9
|-
| 32.13.23 ||style="text-align:left"| Serangpanjang ||style="text-align:left"| Cijengkol || 54,03 || 24.083 || 25.644 || 474,6 || 102,2 || 6
|-
| 32.13.24 ||style="text-align:left"| Sukasari ||style="text-align:left"| Sukamaju || 64,23 || 39.567 || 42.332 || 659,1 || 100,6 || 7
|-
| 32.13.25 ||style="text-align:left"| Tambakdahan ||style="text-align:left"| Tambakdahan || 58,62 || 40.428 || 43.799 || 747,2 || 99,0 || 9
|-
| 32.13.26 ||style="text-align:left"| Kasomalang ||style="text-align:left"| Kasomalang Weta || 39,68 || 39.480 || 42.781 || 1.078,2 || 102,9 || 8
|-
| 32.13.27 ||style="text-align:left"| Dawuan ||style="text-align:left"| Dawuan kaler || 88,19 || 37.898 || 41.454 || 470,1 || 99,4 || 10
|-
| 32.13.28 ||style="text-align:left"| Pagaden Barat ||style="text-align:left"| Bendungan || 49,10 || 33.905 || 34.849 || 709,8 || 96,9 || 9
|-
| 32.13.29 ||style="text-align:left"| Ciater ||style="text-align:left"| Cisaat || 57,23 || 27.427 || 29.297 || 511,9 || 102,3 || 7
|-
| 32.13.30 ||style="text-align:left"| Pusakajaya ||style="text-align:left"| Kebondanas || 60,94 || 44.668 || 48.263 || 792,0 || 100,6 || 8
|-
! 32.13 ||colspan="2" | Kab. Subang ||style="text-align:right"| 2.051,76 ||style="text-align:right"| 1.465.157 ||style="text-align:right"| 1.595.320
! style="text-align:right"| 777,5 || 100,6 || 245
|}

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 lebten in Subang 1.595.320 Menschen, davon 795.187 Frauen und 800.133 Männer.
Ende 2021 bekannten sich 99,44 Prozent der Gesamtbevölkerung zum Islam – 0,53 % waren Christen (6.730 ev.-luth. / 1.769 röm.-kath.) sowie 0,03 % Buddhisten.

Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Semester (Halbjahre)

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Subang (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Barat